Zu den Strecken des Fahrplanfelds 830 (Konstanz–Kreuzlingen–Weinfelden; zwischen 1996 und 2006: Engen–Singen–Konstanz–Kreuzlingen–Weinfelden) siehe:

 Bahnstrecke Konstanz–Etzwilen (Konstanz–Kreuzlingen)
 Mittelthurgaubahn (Kreuzlingen–Weinfelden)
 Schwarzwaldbahn (Baden) (Engen–Singen; 1996–2006)
 Hochrheinbahn (Singen–Konstanz; 1996–2006)

800…